Елесина — женская форма фамилии .
 Елесина, Алевтина Александровна (род. 1954) — российская лыжница-паралимпийка.
 Елесина, Елена Борисовна (род. 1970) — советская и российская прыгунья в высоту.
 Елесина, Ольга Юрьевна (более известна под фамилией Баталина; род. 1975) — депутат Государственной думы.